Бернхайм, Бернгайм

 Франсуа Бернгайм — композитор
 3467 Бернхайм (3467 Bernheim) — астероїд головного поясу